Амида (, , , , тур. Diyarbakır) — древний сирийский город, располагавшийся в южной части восточной Турции, на территории современного турецкого города Диярбакыр. Аммиан Марцеллин и Прокопий Кесарийский относили его к Месопотамии, однако, по мнению . . Город располагался на правом берегу Тигра и был окружён высокими прочными стенами.

Часть самой крепости может датироваться IV веком до н. э.; средневековые стены, скорее всего, содержат материалы, взятые из дворца более ранней эпохи.

Благодаря своему выгодному положению, территория, где позднее была построена Амида, с древнейших времен привлекала внимание правителей местных государств; в частности, это подтверждается тем фактом, что неподалёку от Амиды была обнаружена стела аккадского царя Нарам-Суэна — внука Саргона Древнего, датируемая приблизительно 2200 г. до н. э.

Амида была столицей арамейского царства Бит-Замани начиная с XIII века до н. э. В 66 году до н. э. город перешёл под римское владычество и получил название «Амида».

Он был расширен и укреплён при Констанции II, в царствование которого в 359 году был осаждён и захвачен после 73-дневной осады сасанидским царём Шапуром II. Римские солдаты и большая часть населения города были убиты персами. Достаточно подробное описание осады дал Аммиан Марцеллин, который находился среди осажденных. К 363 году Амида вновь находилась в составе Римской империи, поскольку известно, что, согласно Нисибисскому мирному договору 363 г., жители уступленного Римом Ирану Нисибиса, не пожелав переходить под власть персов, переселились в Амиду.

Амида была осаждена сасанидским царём Кавадом I в ходе Анастасиевой войны в течение осени и зимы 502—503 годов. Осада оказалась существенно сложнее, чем предполагал Кавад; защитники города без поддержки войска три месяца отражали атаки персов, прежде чем стены города пали. В эту же войну римляне предприняли крайне неудачную попытку отбить город под предводительством военачальников  и Гипатия. В 504 году, однако, византийцы отвоевали город, и позднее (при Юстиниане I) его стены и укрепления были отремонтированы.

Сасаниды захватили город в третий раз в 602 году и удерживали более двадцати лет, пока император Ираклий I не отвоевал его обратно в 628 году. Наконец, в 639 году город был захвачен арабами и стал центром области Дияр-Бакр (дословно — «местопребывание [рода] Бакр», арабского племени, расселившегося там в VII в.).

В Амиде родились:
 Ефрем Антиохийский
 Исаак Антиохийский

Примечания

Источники 
 George Long, «Amida», in William Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, Volume 1, Walton & Maberly, 1854, p. 122.
 
 Matthew Bennett, «Amida», The Hutchinson dictionary of ancient & medieval warfare, Taylor & Francis, 1998, ISBN 1579581161, p. 13.

Месопотамия под властью Парфии и Рима
Города Древней Месопотамии
Древние города Турции
История ила Диярбакыр
Диярбакыр